Sakano ist der Familienname folgender Personen:

 Toyofumi Sakano (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Yukio Sakano (* 1976), japanischer Skispringer